Hergugney ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Vosges in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen). Sie liegt im Arrondissement Épinal und im Kanton Charmes.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten

Weblinks 

 
Ort in Grand Est